Delphi ([дэ́лфи]):
 Дельфы — древнегреческий город (латинское написание — Delphi).
 Delphi — среда разработки компании Embarcadero Technologies.
 Delphi — язык программирования, производный от Object Pascal, впервые реализованный в среде разработки Delphi.
 DELFI — прибалтийский новостной интернет-портал.
 Delphi Corporation — американская компания, крупнейший производитель автокомплектующих в мире.
 Delphi for PHP — интегрированная среда разработки веб-приложений на языке программирования PHP.
 Delphi Sources — веб-сайт, интернет-проект, посвящённый программированию на языке Delphi.

См. также 
 Дельфи